Lammer peut désigner :

Personnalités 
 Eugen Guido Lammer, un alpiniste autrichien
 Michael Lammer, un joueur de tennis suisse

Toponymie 
 Lammer, une rivière autrichienne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme